Brückentor (Brücktor) steht für folgende Bauwerke in Deutschland:
 das Brückentor (Heidelberg) in Heidelberg, Baden-Württemberg
 das Brückentor (Schweinfurt) in Schweinfurt, Bayern
 das Brückentor (Traben-Trarbach) in Traben-Trarbach, Rheinland-Pfalz
Brücktor steht für
Altes Brücktor, Magdeburg 
Neues Brücktor, Magdeburg 
Brücktor (Regensburg)

Siehe auch
 Brückenturm
 Brückturm